Miremont puede referirse a: 

 Miremont, comuna francesa situada en Alto Garona; o
 Miremont, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.